Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес.

Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–4, 5–7, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Pilot Pen Tennis, парний розряд
Connecticut Open (теніс)